Heinz Günthardt e Balázs Taróczy hanno battuto in finale Pat Cash e John Fitzgerald 6–4, 6–3, 4–6, 6–3.

Teste di serie

  Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
  Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
  Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
  Stefan Edberg /  Anders Järryd (terzo turno)
  Pat Cash /  John Fitzgerald (finale)
  Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
  Joakim Nyström /  Mats Wilander (primo turno)
  Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (Campioni)

  Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
  Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
  Francisco González /  Matt Mitchell (primo turno)
  Henri Leconte /  Yannick Noah (secondo turno)
  Sammy Giammalva /  Tony Giammalva (secondo turno)
  Kevin Curren /  Johan Kriek (quarti di finale)
  Steve Meister /  Eliot Teltscher (terzo turno)
  Peter Doohan /  Michael Fancutt (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1985